Rathenow bezeichnet:

 Rathenow, Kreisstadt in Brandenburg

Rathenow ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Joachim von Rathenow (1707–1762), preußischer Oberst
 Hanns-Fred Rathenow (* 1943), deutscher Pädagoge
 Lutz Rathenow (* 1952), deutscher Schriftsteller

Gräfin von Rathenow ist als fiktive Gestalt Hauptfigur der Werke:
 Die Gräfin von Rathenow, Drama von Hartmut Lange, 1969
 Die Gräfin von Rathenow (Fernsehfilm), Fernsehfilm, 1973

Siehe auch:
 Rathenau